El término bóer (pronunciado  en su original en neerlandés; ‘campesino’, en español; en plural, bóeres) puede referirse, en los artículos de esta enciclopedia:

 en un sentido amplio, a los afrikáneres (o «bóeres»), un grupo étnico de origen germánico asentado fundamentalmente en los territorios de Sudáfrica y de Namibia;
 en un sentido estricto, a los trekboers, los granjeros errantes afrikáneres que se asentaron en las comarcas orientales de la Colonia del Cabo para emigrar, ya a mediados del  y durante el Gran Trek, al Alto Veld, donde fundaron sus propias repúblicas;
 a estas repúblicas bóeres.

Enlaces externos 
 

Historia de Namibia
Historia de Sudáfrica
Palabras y frases en neerlandés